Okayama steht für

 Okayama-shi (jap. ), Stadt (shi) und Sitz der Präfekturverwaltung von Okayama und der Fürsten von Okayama in Westjapan, siehe Okayama
 Okayama-ku (), Stadtkreis (ku) der Präfektur Okayama 1878–1889, Vorläufer der Stadt
 Okayama-ken (), Präfektur (ken) in Westjapan, siehe Präfektur Okayama
 Okayama-han (), frühneuzeitliches Fürstentum (han) in den japanischen Provinzen Bizen und Bitchū, Vorläufer der Präfektur, siehe Okayama (Han)
 Okayama (), einen Stadtteil des Higashi-ku (Niigata) von Niigata-shi in Niigata-ken, Zentraljapan

Okayama ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Okayama (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kazunari Okayama (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Saeko Okayama (* 1982), japanische Leichtathletin
 Okayama Tadao (1913–1998), japanischer Skilangläufer
 Tetsuya Okayama (* 1973), japanischer Fußballspieler